Independence Day oder Unabhängigkeitstag steht für folgende Nationalfeiertage:
 Unabhängigkeitstag (Vereinigte Staaten), Independence Day am 4. Juli 
 Unabhängigkeitstag (Indien), Swatantrata Divas am 15. August 
 Unabhängigkeitstag (Kroatien) am 8. Oktober 
 Unabhängigkeitstage verschiedener Staaten, s. Liste der Unabhängigkeitsdaten von Staaten

Independence Day oder Unabhängigkeitstag steht für:
 Independence Day (1996), Film von Roland Emmerich
 Independence Day: Wiederkehr, Fortsetzung des Films von Roland Emmerich aus dem Jahr 2016
 Independence Day (2009), Dokumentarfilm über die Republik Kosovo
 Unabhängigkeitstag (Roman), Originaltitel: Independence Day, Roman von Richard Ford
 Englischer Originaltitel für Ihre letzte Chance, Film von Robert Mandel aus dem Jahr 1982
 Independence Day (Computerspiel), SF-Computerspiel aus dem Jahr 1997